Футбольный клуб «Кота́йк» () — армянский футбольный клуб основан в 1955 году в городе Абовян.

Прежние названия 
 1955—1961: «Котайк» Элар
 1961—2005: «Котайк» Абовян
 2005—2006: «Эстеглал-Котайк» Абовян
 2006 — «Котайк» Абовян

История 

Клуб являлся одним из старейших в стране. В 1978—1984 годах играл во Второй союзной лиге, в 1985—1991 годах — в Первой союзной лиге. Первое участие в независимом чемпионате Армении состоялось в 1992 году, когда была образована Федерация футбола Армении, а вместе с ней и Высшая лига чемпионата Армении по футболу. 

В 1995 году объединился с другим клубом региона «Бананцем», место которого в весеннем чемпионате 1995 года заняла вторая команда «Котайка» «Котайк-2». После того чемпионата «Котайк-2» перебазировался в Ереван и выделился в самостоятельный клуб «Ереван». После сезона 1997 года, на протяжении двух лет команда не принимала участие в соревнованиях. В  сыграла в первой лиге и, заняв 4-е место, вышла в премьер-лигу.

В  в турнире Первой армянской лиги участвовала команда «Котайк-2003». В  — «Эстеглал-Котайк-2» (главная команда тогда называлась «Эстеглал-Котайк»).

В 2006 году футболисты команды долгое время не получали зарплату и в знак протеста отказались от тренировок. Спустя 2 дня некоторые долги были погашены. Однако клуб был лишён возможности принять участие в розыгрыше Кубка страны-2006, поскольку им не был внесён взнос.

В итоге из-за финансового кризиса в 2006 году команда была вынуждена сняться с чемпионата. И даже после вмешательства президента клуба Артёма Скуртовшвили он был расформирован.

В июне 2016 года была создана новая команда «Котайк» (Котайкский район) (главный тренер — Тигран Есаян) и под брендом «Котайка» (спортивный директор — Самвел Петросян) заявлена в . Но после семи туров снялась с первенства и результаты матчей с её участием были аннулированы. Также 22 сентября 2016 года провела первый матч первого раунда (1/4 финала) Кубка Армении 2016/17 против «Ширака» (0:0), ответный матч 19 октября не состоялся, «Шираку» была присуждена техническая победа.

Выступления в еврокубках 
«Котайк» принимал участие в Кубке обладателей Кубков УЕФА-1996/97 и Кубке Интертото-2003.

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Достижения 
 СССР
  Чемпион Второй лиги СССР (1)  1984
  Чемпион Армянской ССР (4)  1967, 1973, 1975, 1976
  Обладатель Кубка Армянской ССР (3) 1975, 1976, 1977
  Обладатель Кубка первой лиги СССР  1991

 Армения
  Финалист Кубка Армении (2)  1995, 1995/96

Главные тренеры клуба 
  Аркадий Андриасян (1979—1981)
  Феликс Веранян (1984-1985)
  Аркадий Андриасян (1986)
  Феликс Веранян (1987)
  Сурен Барсегян (1988)
  Назар Петросян (1989—1990)
  Аркадий Андриасян (1991)
  Самвел Петросян (1991)
  Назар Петросян (1992)
  Оганес Абрамян (1992)
  Назар Петросян (1993—1994)
  Эдуард Арутюнян (1995)
  Самвел Петросян (1995 — октябрь 1996)
  Феликс Веранян (октябрь 1996—1997)
  Самвел Петросян (1997)
  Эдуард Арутюнян (2001—2002)
  Рафаел Галустян (2002 — август 2003)
  Андраник Григорян (август 2003 — июнь 2004)
  Акоп Мкрян (июнь — август 2004)
  Геворг Камалян (август — октябрь 2004)
  Мартирос Хачатрян (октябрь 2004—2005)
  Арсен Чилингарян (2005)
  Мартирос Хачатрян (2005—2006)

Президенты клуба

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballfacts.ru
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Армения)
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com  
 Профиль на klisf.info 
 Профиль на eufo.de 
 Профиль на weltfussball.de 
 Профиль на playerhistory.com 
 Профиль на int.soccerway.com 
 Профиль на national-football-teams.com 
 Профиль на www.stats.fussball-forum.de  

ФК «Котайк»
Абовян
Футбольные клубы Армении, прекратившие существование